Mamyrow ist der Familienname folgender Personen:

 Baqtijar Mamyrow (* 1981), kasachischer Radrennfahrer
 Mäulen Mamyrow (* 1970), sowjetischer bzw. kasachischer Ringer